Henriette Reker (1956), Duits politica
 Jan Reker (1948), voormalig Nederlands voetbaltrainer en -bestuurder
 Juremy Reker (1990), Nederlands voetballer
 Karel Reker (1879-1962), Nederlands architect
 Siemon Reker (1950), Nederlands hoogleraar Groninger taal en cultuur

en tevens naar:
 Rekere, een voormalig riviertje in de Nederlandse provincie Noord-Holland